Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Anders Järryd ha battuto in finale 6–3, 6–2, 6–4  Ivan Lendl.

Teste di serie

  Ivan Lendl (finale)
  Anders Järryd (campione)
  Pat Cash (primo turno)
  Eliot Teltscher (semifinali)

 Paul McNamee (secondo turno) 
 Peter Fleming (quarti di finale) 
n/a
 John Fitzgerald (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1984